Малиньи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Малиньи — в департаменте Кот-д’Ор.
 Малиньи — в департаменте Йонна.